Фелкер () — английская фамилия. Известные носители:
 Фелкер, Клай (1925—2008) — американский журналист, редактор.
 Фелкер, Метью (род. 1980) — американский сценарист.
  (1859—1932) — американский юрист, губернатор Нью-Гэмпшира (1913—1915).

См. также